Серге́й Бу́кин:
 Букин, Сергей Алексеевич (1924—2010) — советский дипломат.
 Букин, Сергей Николаевич (1950—2014) — российский дипломат.